A Copa COSAFA de 2015 foi a décima quinta edição da Copa COSAFA, sediado em maio de 2015 na África do Sul. Nesta edição a Seleção Namibiana de Futebol foi a campeã pela primeira vez.

Participantes 2015 
O torneio contou com a participação de catorze seleções nacionais.

Não participaram

Campeão

Ligações externas
Sítio oficial 

2015
2015 no futebol